Grömer ist der Familienname von

 Gernot Grömer (* 1975), österreichischer Astrophysiker und Fernsehmoderator
 Karina Grömer, Wissenschaftlerin am Naturhistorischen Museum Wien und Textilspezialistin